Илари Мойсала (род. , Оулу, Финляндия) — финский хоккеист с мячом, защитник клуба «Бруберг» (Швеция) и сборной Финляндии.

Биография 
Начинал заниматься хоккеем с шайбой в клубе Кярпят из Оулу. Впоследствии, в возрасте 14 лет, перешёл в хоккей с мячом, где стал одним из лучших игроков финского банди. С 2011 года выступает в шведской Элитсерии за исключением сезона 2016/2017, в котором выступал за российский клуб «Волга».

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации хоккея с мячом России
 Профиль на сайте bandysidan.nu
 Интервью на сайте Бандивести

Хоккеисты с мячом Финляндии
Игроки сборной Финляндии по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Волга»
Игроки КХМ «Бруберг»
Игроки КХМ «Венерсборг»